Borkovac est un toponyme qui peut désigner :
le mont Borkovac, un sommet des monts Zlatibor, en Serbie.